Gadden är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 29 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 170 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Gadden.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet